

Toponyme 

en Pologne
de la voïvodie des Basses-Carpates
Adamówka, une commune rurale (gmina) ;
Adamówka, un village, chef-lieu de la commune de même nom ;
de la voïvodie de Lublin
 Adamówka, un village.